Acyl peut désigner :
 prince Acyl, personnalité politique tchadienne du début du .

Voir aussi 
 Acyle, en chimie, un radical ou un groupe fonctionnel obtenu en enlevant le groupe hydroxyle d'un acide carboxylique